

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Łężek – część wsi Jagodzin w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Węgliniec
 Łężek – część wsi Równa w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Łężek – część wsi Wierzchowo w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Łężek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski
 Łężek – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój